BMW, Duitse auto- en motorfabrikant
 BMW Motorrad, de motorfietsentak van BMW
 Broederlijke Maatschappij der Wevers
 Boy Meets World